Desert Solitaire () — совместный студийный альбом Steve Roach, Kevin Braheny и Michael Stearns, вышедший в 1989 году.

Об альбоме 
Desert Solitaire можно отнести к суперальбомам жанра ambient. Очень редко, когда альбом, записанный тремя знаменитыми музыкантами, становится большим, чем просто сборник. Это как раз такой редкий случай. Разноплановые стили Роуча, Брэхени и Стернса создают невероятно живое, объемное впечатление. Как сказал сам Роуч, «Юго-Западные пустыни притягательны и опьяняюще прекрасны, но они также опасны и пугающие. Мы хотели ухватить эту вневременную красоту, а также выразить в звуке внутренний интуитивный опыт от настоящего присутствия там».

Роуч, Брэхени и Стернс записали каждый по две сольных композиции. Заглавный трек был написан совместно Роучем и Брэхени. Роуч вместе со Стернсом записали совместно три трека. Помимо этого, для записи альбома были приглашены ещё несколько музыкантов, в том числе Роберт Рич.

Название альбому дала книга американского писателя Эдварда Эбби (Edward Abbey) 1968 года «Desert Solitaire:A Season in the Wilderness», этнографическое и философское описание жизни эко-рэнджера в пустынях Юты. Музыканты общались с писателем и обсуждали его вклад в виде нескольких строк на диске. Эдвард Эбби скончался незадолго до завершения работы. Эту утрату также можно почувствовать в настроении альбома, который стал настоящим вневременным посвящением писателю…

Список композиций 
 «Flatlands» (Roach) (4:49)
 «Labyrinth» (Sterns) (6:56)
 «Specter» (Roach) (9:34)
 «The Canyon’s Embrace» (Roach, Stearns) (3:35)
 «Cloud of Promise» (Roach, Stearns) (6:38)
 «Knowledge & Dust» (Braheny) (3:23)
 «Shiprock» (Stearns) (4:00)
 «Highnoon» (Roach, Stearns) (10:30)
 «Empty Time» (Braheny) (5:51)
 «From the Heart of Darkness» (Stearns) (3:50)
 «Desert Solitaire» (Roach, Braheny) (6:06)

Участники записи 
 Steve Roach (Oberheim OB8, DMX, Matrix 12, Xpander, Emax, Arp 2600, Korg M-1, Kawi K-5, ocarina, Taos Drum)
 Kevin Braheny (The Mighty Serge, Prophet VS, Prophet 2002, сопрано саксофон, tin whistle, Diamondback rattlesnake)
 Michael Stearns (Roland S-50, D-50, Yamaha TX-7, Oberheim OB8, Serge Modular synthesizer, 12-string guitar)
 Chuck Oken, Jr. (shakers on «Flatlands»)
 Robert Rich (dumbek and gourd drums on «Specter»)
 Goergianne Cowan (голос on «Specter»)
 Miguel Rivera (effects and ghost percussion on «Labyrinth» and «From the Heart of Darkness»)
 Leonice Shinneman (перкуссия, pakhawaj, manjerra, African berimbau, melodic rattle, claves on «Empty Time»)
 Hyman Katz (флейта на «From the Heart of Darkness»)

Ссылки 
 SteveRoach.com — Официальный сайт Стива Роуча.
 Desert Solitaire на Mychart.ru — обзоры музыки в стиле Эмбиент на MyChart.ru

Альбомы 1989 года
Альбомы Steve Roach